Por Blackwater pode estar à procura de:
Blackwater USA, uma empresa dos Estados Unidos
Blackwater (Arizona)
Blackwater (Missouri)
Blackwater (Game of Thrones), episódio da série de televisão Game of Thrones

Desambiguação